Гато Монтес има више значења:

 Гато Монтес (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гато Монтес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику